Cardet, poble de l'Alta Ribagorça
 Cardet, municipi de la regió de Llenguadoc-Rosselló 
 Cardet, plantes del gènere Scolymus
Cardet de flor gran (Scolymus grandiflorus)
Cardet, cardellet, cardelina o card de moro (Scolymus hispanicus)
Cardet bord, catalinoia o dent de ca (Scolymus maculatus)